Ле́беди:
 Лебеди — род птиц из отряда гусеобразных семейства утиных.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Лебеди — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.

Россия
 Лебеди — село в Промышленновском районе Кемеровской области.
 Лебеди — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Лебеди — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Лебеди — деревня в Фалёнском районе Кировской области.
 Лебеди — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Лебеди — хутор в Калининском районе Краснодарского края.
 Лебеди — деревня в Балезинском районе Удмуртии.
 Лебеди — бывший посёлок городского типа, вошедший в черту города Губкина Белгородской области.

Украина
 Лебеди — село в Острожском районе Ровненской области.

См. также 
 Лебедь (значения)
 Лебединое (значения)
 Лебединый (значения)